Сезон 1974 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 36-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 12 квітня по 21 листопада 1974 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Київ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 6-ю в історії.

Підсумкова таблиця

Медалісти 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі чемпіонату.

 «Динамо» (Київ): Євген Рудаков, Стефан Решко, Михайло Фоменко, Віктор Матвієнко, Володимир Трошкін, Леонід Буряк, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Володимир Мунтян, Віктор Маслов, Олег Блохін, Володимир Онищенко, Анатолій Шепель.

 «Спартак»: Олександр Прохоров, Володимир Букієвський, Євген Ловчєв, Геннадій Логофет, Сергій Ольшанський, Микола Осянін, Михайло Булгаков, Олександр Мінаєв, Валерій Гладилін, Валерій Зенков, Олександр Кокорєв, Олександр Піскарьов, Валерій Андрєєв.

 «Чорноморець»: Олексій Нефьодов, Олександр Дегтярьов, Володимир Григор'єв, Віталій Фейдман, Володимир Нечаєв, Євген Логвиненко, Володимир Макаров, Віктор Зубков, В'ячеслав Лещук, Анатолій Дорошенко, Володимир Устимчик, Григорій Сапожников, Володимир Дзюба, Володимир Родіонов.

Бомбардири 
 20 — Олег Блохін («Динамо» К)
 16 — Анатолій Іонкін («Кайрат»), Вадим Павленко («Динамо» М)
 13 — Володимир Макаров («Чорноморець»)
 12 — Вадим Ніконов («Торпедо»)
 11 — Михайло Ан («Пахтакор»), Анатолій Байдачний («Динамо» М), Володимир Онищенко («Динамо» К), Віталій Старухін («Шахтар»)

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 

74
СРСР